ESMA – Escuela de Mecánica de la Armada
ESMA – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, in inglese)
Esma – forma turca e bosniaca del nome proprio di persona Asma
Emirates Authority for Standardization and Metrology